Uninvited (Alanis Morissette), een nummer van Alanis Morissette uit 2007
 Uninvited (computerspel), een computerspel uit 1986
 Uninvited (1987), een film uit 1987
 Uninvited (1999), een film uit 1999